Vives ou Vivès est un nom propre espagnol ou français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Vivès est une commune française du département des Pyrénées-Orientales.

Patronyme 

 Amadeu Vives i Roig (1871-1932), compositeur catalan ;
 Anatole de Vivès (1802-1884), général français ;
 Bastien Vivès (1984-), auteur de bande dessinée français ;
 Elisenda Vives (née en 1955), diplomate, ambassadrice d'Andorre ;
 Enric Tarrado Vives (1962-), homme politique andorran ;
 Francesc Almela i Vives (1903-1967), écrivain et historien valencien ;
 François-Xavier Vives, réalisateur français ;
 Gérard Vives (1962-), acteur, humoriste et animateur français ;
 Guillem Vives (1993-), basketteur espagnol ;
 Jaume Vicens i Vives (1910-1960), historien et écrivain espagnol ;
 Jean Vivès, patineur artistique français ;
 Jean Louis Vivès (1492-1540), théologien, philosophe et pédagogue espagnol ;
 Juan Vivès (1945-), révolutionnaire espagnol ;
 Manuel Benedito-Vives (1875-1963), peintre espagnol ;
 Martin Vivès (1905-1991), peintre et résistant français ;
 Vincent Vivès (né en 1967), universitaire français.

Références 

Patronyme hispanique